Saint-Aubin-des-Bois, commune française du Calvados
 Saint-Aubin-des-Bois, commune française d'Eure-et-Loir